

Geografia

Francia 
 Bühl – antico nome tedesco di Buhl, comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Grand Est)
 Bühl o Bühl am Kanal – antico nome tedesco di Buhl-Lorraine, comune nel dipartimento della Mosella (Grand Est)

Germania 
 Bühl – città nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Bühl – ex comune ora frazione di Bibertal, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Bühl – frazione di Feuchtwangen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Bühl – ex comune ora quartiere di Freudenberg, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Bühl o Auf dem Bühl – quartiere di Kempten, città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Bühl – ex comune ora frazione di Klettgau, comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Bühl – frazione di Ottobeuren, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Bühl – frazione di Pfedelbach, comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Bühl – ex comune ora quartiere di Tubinga, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Bühl am Alpsee – ex comune ora frazione di Immenstadt im Allgäu, città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Bühl im Ries – ex comune ora frazione di Alerheim, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Gartrop-Bühl – ex comune ora frazione di Hünxe, comune nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Svizzera 
 Bühl – comune nella regione del Seeland (Canton Berna)

Sport 
 Turnverein Bühl Volleyball – società pallavolistica tedesca con sede a Bühl

Pagine correlate 
 Buhl – pagina di disambiguazione